Sigismund Franz von Habsburg (* 28. November 1630 in Innsbruck; † 25. Juni 1665 ebenda) war von 1662 bis 1665 Landesfürst der österreichischen Vorlande und Tirols sowie Inhaber mehrerer Bischofsstühle.

Leben 

Sigismund Franz wurde als zweiter Sohn von Leopold V. und der etrurischen Prinzessin Claudia de Medici in Innsbruck geboren. Seine Schwester war Leopoldine von Tirol, die zweite Gemahlin von Kaiser Ferdinand III. Er selbst war ein Neffe von Kaiser Ferdinand II, dessen Bruder Leopold sein Vater war.

Ohne je die Priester- oder Bischofsweihe empfangen zu haben, wurde Sigismund Franz 1646 Bischof von Augsburg, 1653 Bischof von Gurk und 1659 von Trient. Er war somit reichlich mit kirchlichen Pfründen versehen. Als sein Bruder Ferdinand Karl 1662 ohne männlichen Erben starb, bewarb sich Sigismund Franz – zwar gegen den Willen Kaiser Leopolds I. – um die Nachfolge als Landesfürst von Tirol. 1663 trat der Erbhuldigungslandtag in Innsbruck zusammen.

Seine Fähigkeiten und Anlagen hätten ihn zu einem viel besseren Landesfürsten als Ferdinand Karl machen können. In Innsbruck wurde vor allem seine bedächtige Art, sein Interesse an der Wohlfahrt und seine Einsparungen an der Hofführung sehr wohltuend empfunden. Damit trat er in krassen Gegensatz zu seinem Bruder. 1665 verzichtete der Erzherzog nach und nach auf seine kirchlichen Ämter und Bischofssitze, da er beschlossen hatte, zu heiraten.

Er bewarb sich um die Hand Hedwigs von Hessen-Darmstadt, die Ehe kam jedoch aus konfessionellen Gründen nicht zustande. Am 3. Juni 1665 heiratete er per procurationem Hedwig Augusta von Sulzbach, zur tatsächlichen Hochzeit kam es jedoch nicht mehr, da der Erzherzog am 25. Juni plötzlich verstarb.

Mit seinem frühen Tod erlosch 1665 die Tiroler Linie der Habsburger. Kaiser Leopold I. übernahm unmittelbar die Regierung Tirols. Sigismund Franz wurde in der Krypta der Innsbrucker Jesuitenkirche beigesetzt.

Vorfahren

Literatur 
 
 Jakob Obersteiner: Die Bischöfe von Gurk. 1072–1822 (= Aus Forschung und Kunst. 5, ). Verlag des Geschichtsvereins für Kärnten, Klagenfurt 1969, S. 386–391.
 Brigitte Hamann (Hrsg.): Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. 2., korrigierte Auflage. Ueberreuter u. a., Wien u. a. 1988, ISBN 3-8000-3247-3, S. 420.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bischof von Augsburg
Bischof von Gurk
Bischof von Trient
Römisch-katholischer Bischof (17. Jahrhundert)
Fürst
Habsburger (Jüngere Tiroler Linie)
Osterreich
Geboren 1630
Gestorben 1665
Mann